Per (eller Petter) Tollsten/Tolsten kan syfta 

 Per Tollsten d.ä. (1629-1700) – en svensk borgmästare och postmästare i Lund, far till d.y.
 Per Tollsten d.y. (död 1712) – en svensk jurist och borgmästare i Lund, son till d.ä.